Victor Spencer (1. wicehrabia Churchill)
 Victor Spencer (2. wicehrabia Churchill)
 Victor Spencer (3. wicehrabia Churchill)